Maget ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Maget (* 1953), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Johannes Maget (* 1992), deutscher E-Sportler

Siehe auch:
 Maggette